Информацията е актуална към 2012-05-01.

Минали и настоящи полети

Бъдещи космически мисии

Вижте също 
 Списък на полети без екипаж до МКС
 Списък на излизанията в открития космос от МКС

Международна космическа станция
Списъци за космонавтика